Jari es un municipio brasileño del estado de Rio Grande do Sul.

Se encuentra ubicado a una latitud de 29º17'29" Sur y una longitud de 54º13'26" Oeste, estando a una altura de 441 metros sobre el nivel del mar. Su población estimada para el año 2004 era de 3.683 habitantes.

Ocupa una superficie de 871,59 km².

Localidades de Río Grande del Sur